

Воронинська — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Воронинська — присілок, Тарногський район, Вологодська область